Doroszenko, ukr. Дорошенко - ukraińskie nazwisko
 Dmytro Doroszenko
 Mychajło Doroszenko
 Piotr Doroszenko
 Wołodymyr Doroszenko